Roland Gaudillière (1931 - 1998) est un artiste-peintre franc-comtois ;

 Maurice Gaudillière (1882 - 1940), bibliothécaire et auteur français, qui publia des ouvrages relatifs à la Bresse et au bressan, sous son nom de plume Jean Loinais.